Stanisław Ignacy Łaguna (1878-1943), inżynier kolei
 Stanisław Teofil Łaguna (1893-1962), profesor medycyny